Церква святої великомучениці Варвари — парафія і храм православної громади Теребовлянського деканату Тернопільсько-Теребовлянської єпархії Православної церкви України у селі Варваринці Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Храм святої великомучениці Варвари збудовано у 1883 році за пожертви парафіян. З 1961 по 1989 рік церква була закрита, у приміщенні розмістився колгоспний архів.

Після відкриття розпочали ремонтно-реставраційні роботи.

Зробили внутрішній розпис церкви, відреставрували іконостас, відновили бокові престоли і Горне місце. Встановили новий престол і тетрапод. Поштукатурили церкву ззовні, подвір'я виклали плиткою.

Біля церкви є цвинтар, на якому з каменю викладено могилу Борцям за волю України. Її збудували ще у 1942 році, а відновили у 1990 році. Освячення відбулося 17 червня 1990 року. Кам'яну плиту оформив струсівський майстер Тадей Гондович. Усі роботи виконано за пожертви парафіян села.

Парохи 
 о. Михайло Рожаловський (з ?).

Джерела

Посилання 
 

Церкви Тернопільського району
Варваринці
Церкви святої великомучениці Варвари
Культові споруди, побудовані 1883
засновані в Україні 1883